El Molo (pleme), pleme koje živi u Keniji
 El Molo jezik, jezik kojim je govorilo ovo pleme
 El Molo (selo), selo u Keniji
 El Molo (zaljev), zaljev na jezeru Turkana